

Sigle
Di-Phenyl Oxalate, cioè difenil ossalato
Direzione per obiettivi
Data Protection Officer, cioè responsabile della protezione dei dati

Codici 
 DPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Devonport (Tasmania) (Australia)